

Фамилия 
 Адабаш, Аполинария Александровна — в миру Игумения Парфёния Флоровского монастыря. 
 Адабаш, Ирина Леонидовна (род. 1953) — лётчица, абсолютная чемпионка мира в высшем пилотаже.
 Адабаш, Михаил Алексеевич — полковник, командир Тарического гренадерского полка в 1909—1912 годах.

Другое 
 Адабаш — железнодорожная станция в Новоукраинском районе Кировоградской области Украины. В 19 — начале 20 века — село Адабашево Елизаветградского уезда Херсонской губернии.

См. также 
 Адабашьян
 Халыбо-Адабашев